Скуэнтна () — статистически обособленная местность, которая находится в боро Матануска-Суситна, Аляска, Соединённые Штаты Америки. По данным переписи 2010 года 37 человек.

География 
По данным Бюро переписи населения США, CDP имеет общую площадь 449,7 квадратных миль (1,165 км2), из которых 442,8 квадратных миль (1 147 км2) — это земля и 6,9 квадратных миль (18 км2) от неё (1,54% ) — представляет собой воду.

Демография 
По данным переписи 2000 года в CDP насчитывалось 111 человек, 50 домашних хозяйств и 29 семей. Плотность населения составляла 0,3 человека на квадратную милю (0,1 / км2). Было 360 единиц жилья при средней плотности 0,8 / кв. Миль (0,3 / км²). Расовый состав CDP составлял 92,79% белых, 6,31% коренных американцев и 0,90% от двух или более рас.

Было 50 домашних хозяйств, из которых 22,0% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 48,0% были женатыми парами, живущими вместе, у 6,0% была мать-одиночка без присутствия мужа, а 42,0% были несемьями. 36,0% всех домохозяйств состоят из отдельных лиц, и никто из них не живет один, которому было 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства составил 2,22, а средний размер семьи — 2,90.

В CDP население было распространено по следующим возрастным категориям 22,5% в возрасте до 18 лет, 5,4% с 18 до 24, 23,4% с 25 до 44, 44,1% с 45 до 64 и 4,5%, которые составляли 65 лет и старше , Медианный возраст составлял 45 лет. На каждые 100 женщин приходилось 164,3 мужчин. На каждые 100 женщин в возрасте 18 лет и старше приходилось 168,8 мужчин.

Средний доход для домашнего хозяйства в CDP составлял 16 250 долларов США, а средний доход для семьи составлял 52 917 долларов. У мужчин средний доход составил 13 333 доллара, в то время как у женщин он составил 18 750 долларов США. Доход на душу населения для CDP составлял 23 994 доллара. 5,8% населения, жили за чертой бедности.

Примечания 

Статистически обособленные местности Аляски
Матануска-Суситна